Canine steht für:

 Canine Hills, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Ralph J. Canine (1895–1969), US-amerikanischer Geheimdienstler

Siehe auch:
 Canin
 Canine Point